Mostir odnosno Moster je naselje u uvali Mostir, na sjevernoj strani otoka Šćedru. Administrativno pripada općini Jelsa i Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

Danas je to povremeno naselje koje zaživi ljeti.

Znamenitosti 

Na istoku ovog naselja nalazi se stari dominikanski samostan po kojem je naselje dobilo ime (monastir => Mostir).

Južno od naselja se nalazi bunar Studenac.

Izvori

Vanjske poveznice 

Samostan i studenac 

Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Šćedro